Клермон може да се односи на:
 Клермон (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Клермон (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Клермон (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Клермон Феран, насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Клермон ан Аргон
 Клермон ан Женвоа
 Клермон д'Ексидеј
 Клермон (Квебек)
 Клермон (рагби јунион)